Ртищевский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Ртищевский сельсовет — Пензенская область, Вадинский район.
 Ртищевский сельсовет — Саратовская область, Ртищевский район.